Prionomma är ett släkte av skalbaggar. Prionomma ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Prionomma